Dic (geologia), formació ígnia intrusiva de forma tabular
 Dic: Terraplè normalment artificial que conté les aigües dins de la seva llera.
 Divisió d'Investigació Criminal (DIC): Organisme dels Mossos d'Esquadra que investiga i persegueix l'activitat criminal.
 DiC Entertainment, una extinta productora de programes de televisió, fonamentalment animació